Hollandaise ist eine gebräuchliche Kurzbezeichnung für:

 Holländische Sauce aus Butter und Eigelb
 Montante Hollandaise, einer Spielstrategie im Roulette